Stephanie Johnson (1946–), ex tennista statunitense, conosciuta anche come Stephanie Defina.
 Stephanie Johnson (1988–), nuotatrice britannica.